Bernard Farrel (1926-1999), un acteur et réalisateur français ;
 Guillaume Farel (1489-1565), un pionnier du mouvement de la réforme protestante ;
 Wiz Farel (1998-), un auteur-compositeur-interprète d’origine gabonaise.